

Новодубровська сільська рада — сільське поселення, Крутіхинський район, Алтайський край
 Новодубровська сільська рада — сільське поселення, Убінський район, Курганська область